Филипп Яковлевич Соловьёв (19 января 1901 года, деревня Дегтярёво, ныне Ивановский район, Ивановская область — 28 июня 1976 года, Москва) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант (1945 год).

Начальная биография 
Филипп Яковлевич Соловьёв родился 19 января 1901 года в деревне Дегтярёво ныне Ивановского района Ивановской области.

Военная служба

Гражданская война 
3 марта 1919 года был призван в ряды РККА и направлен красноармейцем в 21-й Иваново-Вознесенский железнодорожный батальон, а в апреле того же года — на учёбу на Иваново-Вознесенские пехотные курсы комсостава, в составе которых принимал участие в боевых действиях на Петроградском фронте против войск под командованием генерала Н. Н. Юденича. После окончания курсов в августе 1920 года был назначен на должность командира взвода и помощника командира роты 114-го стрелкового полка (38-я стрелковая бригада, Северо-Западный фронт), а в октябре — на должность командира взвода в составе 128-го Тульского стрелкового полка (15-я Сивашская стрелковая дивизия), после чего участвовал в боевых действиях на Южном фронте против войск под командованием генерала П. Н. Врангеля, а затем — против вооруженных формирований под командованием Н. И. Махно на территории Крыма, Одесской и Херсонской губерний.

Межвоенное время 
После окончания войны Соловьёв продолжил служить в том же полку 15-й Сивашской стрелковой дивизии, находясь на должности начальника команды разведчиков.

В декабре 1921 года был назначен на должность командира взвода сначала в 27-й Иваново-Вознесенской пехотной школе, затем — на эту же должность в составе 9-го отдельного батальона ВЧК, в июле 1922 года — на должность командира взвода, затем — отделения отдельной Московской роты отряда ОН войск ОГПУ, а в сентябре был переведён во 2-й отдельный Иваново-Вознесенский дивизион войск ОГПУ, где служил на должностях командира отделения, взвода, помощника командира дивизиона по строевой части и вновь командира взвода.

В октябре 1924 года был направлен на учёбу на Стрелково-тактические курсы «Выстрел», после окончания которых в августе 1925 года был направлен в 37-й Батумский пограничный отряд, где был назначен на должность помощника коменданта пограничного участка, а затем — на должность инструктора боевой подготовки отряда.

В ноябре 1930 года Соловьёв был назначен на должность помощника командира по строевой части 8-го отдельного Закавказского полка, а с февраля по апрель 1931 года исполнял должность начальника штаба сводного отряда войск НКВД, который принимал участие в боевых действиях по разоружению бандформирований на территории Сандорского района.

В январе 1932 года был назначен на должность инспектора боевой подготовки Управления пограничных и внутренних войск НКВД в Тифлисе, а в августе того же года — на должность командира 8-го отдельного Закавказского мотомеханизированного полка.

В январе 1937 года был направлен на учёбу в Школу усовершенствования комсостава войск НКВД, с мая по октябрь того же года находился в командировке во Франции в качестве сотрудника Павильона СССР на Международной выставке в Париже. После окончания Школы с сентября 1938 года Соловьёв находился в распоряжении Управления пограничных и внутренних войск НКВД и в марте 1939 года был назначен на должность командира 5-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, дислоцированной в Харькове. 27 апреля 1939 года ему присвоено звание комбрига, 4 июня 1940 года — генерал-майора.

Великая Отечественная война 
С началом войны находился на прежней должности.

В июле 1941 года был назначен на должность командира 251-й стрелковой дивизии, формировавшейся в районе Коломны из отдельных подразделений внутренних войск НКВД в составе Московского военного округа. 15 июля дивизия выступила в район Батурино (Смоленская область) и с 18 июля принимала участие в боевых действиях в ходе Смоленского сражения.

В сентябре Соловьёв был назначен на должность командира 364-й стрелковой дивизии, находившейся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. С марта 1942 года дивизия участвовала в боевых действиях в ходе Демянской наступательной операции, в январе 1943 года — в ходе операции «Искра», позволившей снять блокаду Ленинграда, а с 29 января дивизия вела наступательные боевые действия из района Рабочего поселка № 1 по направлению на Синявино.

8 декабря 1942 года назначен командиром 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, но к обязанностям так и не приступил. В марте 1943 года был назначен на должность заместителя командующего 8-й армией, а в ноябре — на должность командира 112-го стрелкового корпуса, который принимал участие в боевых действиях в ходе Ленинградско-Новгородской, Нарвской, Таллинской и Рижской наступательных операций, а также в освобождении городов Тырва, Мазсалаца и Руйиена.

В октябре 1944 года был назначен на должность командира 123-го стрелкового корпуса, который отличился в ходе боевых действий в ходе Рижской наступательной операции, а с выходом к тукумскому оборонительному рубежу противника действовал в ходе уничтожении курляндской группировки. За умелое командование корпусом, проявленные при этом мужество и героизм генерал-майор Филипп Яковлевич Соловьёв был награждён орденом Суворова 2 степени.

Послевоенная карьера 
После окончания войны продолжил командовать корпусом.

В марте 1946 года был направлен на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых с января 1947 года состоял в резерве МВД СССР. В марте того же года был назначен на должность начальника Военного института МВД СССР.

Генерал-лейтенант Филипп Яковлевич Соловьёв 18 февраля 1954 года вышел в отставку. Умер 28 июня 1976 года в Москве. Похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

Воинские звания 
 майор (22.04.1936, Пр. НКВД № 322)
 комбриг (27.04.1939, Пр. НКВД № 949)
 генерал-майор (4.06.1940, Постановление СНК № 945)
 генерал-лейтенант (20.04.1945, Постановление СНК № 813)

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (14.02.1943, 9.12.1944, 3.11.1944, …);
 Орден Суворова 2 степени (21.02.1944);
 Орден Кутузова 2 степени (8.02.1943);
 Медали;
 Знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)» (29.08.1936).

Память

Литература 
 
 
 Каргапольцев С. Наш генерал. // «Наше слово» — 2012 — 8 мая.

Ссылки 
 Соловьёв Филипп Яковлевич
 фото http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=38526&page=15
 Соловьёв Филипп Яковлевич
 Иваново помнит

Участники Гражданской войны в России (красные)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники битвы за Ленинград
Сотрудники НКВД
Пограничники СССР
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Начальники Военного института КГБ при Совете министров СССР
Выпускники курсов «Выстрел»
Члены КПСС